Adelopora är ett släkte av nässeldjur. Adelopora ingår i familjen Stylasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Adelopora